Frogstomp () — дебютный студийный альбом австралийской рок-группы Silverchair, вышедший в марте 1995 года на лейбле Murmur когда всем участникам было по 15 лет.

Список композиций

Участники записи 
Silverchair
 Дэниэл Джонс — вокал, гитара
 Крис Йоннау — бас-гитара
 Бен Гиллиес — барабаны

Производственный персонал
 Кевин Ширли — продюсер, аудиоинженер, микширование
 Марк Томас — ассистент микширования
 Тоби Лирмонт — ассистент аудиоинженера
 Джон Расселл — ассистент аудиоинженера
 Тед Дженсен — мастеринг
 Дэйв Андерсен — фотограф
 Грэг Беннетт — дизайн, иллюстрация
 Эдриенн Овералл — фотограф
 Сьюзан Робертсон — фотограф
 Джон Уотсон — фотограф
 Кевин Уилкинс — арт-директор

Чарты

Сертификаты

Примечания

Ссылки 
 Frogstomp на discogs.com

Альбомы по алфавиту
Альбомы 1995 года
Альбомы на английском языке
Альбомы Австралии
Альбомы альтернативного рока
Дебютные альбомы 1995 года
Альбомы Epic Records